Jean Bardet est un nom porté par : 
 Jean Bardet, cofondateur des Éditions du Seuil (1910-1983) ; 
 Jean Bardet, professeur de médecine et homme politique français né en 1941 ;
 Jean Bardet, chef cuisinier français né la même année.